Angier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Angier (berg),

USA 

 Angier (ort), North Carolina, Harnett County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar